JIC est un sigle qui peut désigner :
 JIC (où JIC signifie Joint Industrial Council), un type de raccord hydraulique ;
 Jeunesse indépendante chrétienne, un mouvement de jeunes catholiques, une partie de l'Action catholique ;
 Joint Intelligence Committee (en français, Comité conjoint du renseignement), un des organes majeurs de commandement du renseignement britannique ;
 joint isolé collé, séparant deux portions de rail de chemin de fer.